

Prénom 
 Julie, un prénom francophone.
 Julie, le pseudonyme de Chantal Séloron, animatrice de radio et présentatrice sur Europe 1.
 Julie, personnage secondaire de Plus belle la vie.
 affaire Julie, affaire judiciaire française.

Personnalités 
 , nom de plusieurs saintes chrétiennes.
 Bruno Julie, un boxeur mauricien.
 Julie M., une bédéiste française.

Toponymes 

 .
 La Julie, un ruisseau du département de la Dordogne en France.

Autres 

 Julie, un album de l'artiste Julie Pietri ;
 Julie, un magazine pour jeunes filles ;
 Julie, un cultivar de mangue ;
 Julie (2021), un film norvégien réalisé par Joachim Trier ;
 Julie (2005), un opéra de Philippe Boesmans.

Voir aussi 
 .

Patronyme français
Prénom féminin
Prénom français